Szabotázs - valamilyen műveletet szándékosan elrontó vagy egy berendezést, létesítményt tönkretevő, megsemmisítő akció
 Szabotázs (1936), Alfred Hitchcock filmje
 Szabotázs (1942), Martonffy Emil filmje
 Szabotázs (2014), David Ayer filmje. Fsz. Arnold Schwarzenegger